Johannes Gezelius ist der Name folgender Personen:

* Johannes Gezelius der Ältere (1615–1690), Bischof von Turku 
 Johannes Gezelius der Jüngere (1647–1718), Bischof von Turku 
 Johannes Gezelius der Jüngste (1686–1733), Bischof von Viipuri